Léon Desmenez peut désigner : 
 Léon Desmenez, (1928-1998), footballeur français, père du second. 
 Léon Desmenez, (1957-), footballeur français, fils du précédent.

Voir aussi